Электроника Б3-04 — первый советский карманный микрокалькулятор. Выпускался с 1974 года, продавался по цене 220 рублей. Калькулятор мог производить простейшие арифметические операции с действительными числами и вычисления с константой. Основными особенностями калькулятора являлось применение инверсного жидкокристаллического индикатора и специализированных микросхем высокой степени интеграции.

Разработка калькулятора началась в августе 1973 года. Всего на разработку был отведён один год. Разработкой занималась группа из 27 человек. Через 5 месяцев были созданы опытные образцы. Через 9 месяцев от начала работы, за три месяца до запланированного срока, калькулятор был сдан госкомиссии.

Основные схемотехнические решения и конструкция в целом была (предположительно) скопирована с первого в мире карманного калькулятора с автономным питанием и жидкокристаллическим экраном — Sharp EL-805, созданного в 1973 году.
В конструкции калькулятора была использована стеклянная печатная плата, монтаж элементов был выполнен поверхностным и объёмным способами.

Технические характеристики 

 Элементная база: специализированные микросхемы серии К145 в корпусах для поверхностного монтажа; общее число транзисторов — более 6000
 К145ИП1 — микропроцессор
 К145АП1 — 23-разрядный сдвиговый регистр
 К145ИП2 — операционный регистр
 К145ПП1 — контроллер ЖК-индикатора
 Дисплей: жидкокристаллический с инверсным изображением (белые цифры на чёрном фоне), содержит 8 числовых разрядов, знак «минус»
 Клавиатура: 17 клавиш
 Питание: от одного элемента типа AA (А316) напряжением 1,5 В
 Размеры: 118×78×20 мм, вес около 200 г.

См. также 
 Список советских калькуляторов

Ссылки 
 Первый отечественный карманный калькулятор «Электроника Б3-04»
 Изображения Б3-04
 «Red» Calculators
 Sharp EL-805 and other early Sharp LCD calculators

Калькуляторы СССР
Появились в 1974 году в СССР